De gemeente Beekdaelen omvat 167 gemeentelijke monumenten. Hieronder volgt een overzicht.

Amstenrade
De plaats Amstenrade kent 42 gemeentelijke monumenten:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|}

Doenrade
De plaats Doenrade kent 22 gemeentelijke monumenten:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|}

Oirsbeek
De plaats Oirsbeek kent 16 gemeentelijke monumenten:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|}

Puth
De plaats Puth kent 29 gemeentelijke monumenten:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|}

Schinnen
De plaats Schinnen kent 46 gemeentelijke monumenten:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|}

Schimmert
De plaats Schimmert kent 1 gemeentelijk monument:
 
 

|}

Sweikhuizen
De plaats Sweikhuizen kent 10 gemeentelijke monumenten:
 
 

 

 

 

 

 

 

|}

Wijnandsrade
De plaats Wijnandsrade kent 1 gemeentelijk monument:
 
 

|}

Cultuur in Beekdaelen
 
Beekdaelen
Beekdaelen